Ferulago cappadocica är en flockblommig växtart som beskrevs av Joseph Friedrich Nicolaus Bornmüller. Ferulago cappadocica ingår i släktet Ferulago och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
cappadocica